Ти́хманьга (Тихманга, Тихменка) — река в России, протекает по Каргопольскому району Архангельской области и Вытегорскому району Вологодской области.

География 

Исток реки находится на Андомской возвышенности — река вытекает из озера Тихманьгозеро. Высота истока — 215 метров над уровнем моря. Река течёт с северо-запада на юго-восток. Устье реки находится на западном берегу озера Лача. Тихманьга впадает в озеро двумя протоками. Длина реки составляет 84 км. Площадь водосбора — 750 км². Высота устья — 117 м над уровнем моря.

Притоки 

 Шаглас (правый)
 Сурбан (правый)
 Студенец (правый)
 Сурбан (правый)
 Карас (левый)
 Ягрема (левый)
 Березовка (левый)
 Кирнасручей (правый)

Населённые пункты 

 Алексинская
 Давыдовская
 Железниковская
 Михайловская
 Мурховская
 Патровская (Тихманга)
 Философская

История 
Название реки упоминается в кириллической надписи на деревянном «цилиндре-замке́» № 6 (пломбе для мешка с данью, собиравшейся в Заволочье), найденном в ходе раскопок в Новгороде и датируемым последней четвертью X века — первой половиной XI века: «Мецъницъ мѣхъ въ Тихъм[ен]гѣ пол[чет]ъвѣръ[та]». Что означает: мешок мечника (сборщика государственных доходов) в Тихмеге (река Тихменга, Тихмонга в документах XVI века), три с половиной (вероятно, гривны).

Археология 
Стоянка каргопольской культуры Тихманга II—I тысячелетий до н. э. была открыта в 1888 году И. С. Поляковым недалеко от устья реки. Вместе с керамикой, кремнёвыми и костяными орудиями И. С. Поляков нашёл кости тюленя. Небольшая коллекция предметов древностей в Тихманге была собрана в 1974 году местным учителем Ю. Н. Турандиным. В 1982 году при раскопках могильника Горка на левом берегу Тихманьги, в 2,5 км от места её впадения в озеро Лача, был обнаружен жертвенный комплекс конца XII века — начала XIII века.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — река Онега. Речной бассейн реки — Онега.

Код объекта в государственном водном реестре — 03010000112103000000673.

Примечания 

Реки, впадающие в Лачу
Реки Каргопольского района
Реки Вытегорского района